Павел Погребня́к:
 Погребняк, Павел Викторович (род. 1983) — российский футболист.
 Погребняк, Павел Исидорович (1865—?) — крестьянин, член Государственной думы Российской империи I созыва.